

Codici 
 PYE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Penrhyn Island (Isole Cook)
 pye – codice ISO 639-3 della lingua pye krumen

Geografia 
 Pye – distretto di Osnabrück (Germania)

Musica 
 Pye Records – casa discografica britannica

Pagine correlate 
 Pie